Alessandro Raffaele Torlonia (1800-1886) – banchiere.
 Carlo Torlonia (1798-1848) – religioso.
 Carlo Torlonia (1874-1947) – politico.
 Leopoldo Torlonia (1853-1918) – politico.
 Marco Torlonia (1937-2014)
 Marina Torlonia (1916-1960)
 Marino Torlonia (1795-1865) – imprenditore.
 Olimpia Torlonia (1943- )

Pagine correlate 
 Torlonia – famiglia
 Giovanni Torlonia (disambigua)
 Villa Torlonia